Jackson County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Jackson County (Alabama)
 Jackson County (Arkansas)
 Jackson County (Colorado)
 Jackson County (Florida)
 Jackson County (Georgia)
 Jackson County (Illinois)
 Jackson County (Indiana)
 Jackson County (Iowa)
 Jackson County (Kansas)
 Jackson County (Kentucky)
 Jackson County (Michigan)
 Jackson County (Minnesota)
 Jackson County (Mississippi)
 Jackson County (Missouri)
 Jackson County (North Carolina)
 Jackson County (Ohio)
 Jackson County (Oklahoma)
 Jackson County (Oregon)
 Jackson County (South Dakota)
 Jackson County (Tennessee)
 Jackson County (Texas)
 Jackson County (West Virginia)
 Jackson County (Wisconsin)
 Jackson County (Jefferson-Territorium), ehemaliges County im Jefferson-Territorium

Siehe auch:
 Jackson County Airport
 Jackson County Courthouse
 Jackson County Jail
 Jackson Parish, Parish in Louisiana